Hers, minoria georgiana musulmana més coneguts com a ingilois (ingiloys)
 Malaltia de Hers